(489) Комачина () — довольно крупный астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 2 сентября 1902 года итальянским астрономом Луиджи Карнера в обсерватории Хайдельберг и назван в честь итальянского острова Комачина.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, названные в честь географических объектов